Александр Степанович Рыбаков:
* Рыбаков, Александр Степанович (1884—1977) — русский историк и лингвист.
 Рыбаков, Александр Степанович (1919) — советский борец классического стиля.